KCQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lake, Chignik Lake (Alaska), Stati Uniti